Gentoo/FreeBSD — unix-like операционная система, разрабатываемая создателями Gentoo Linux, чтобы привнести Gentoo Linux дизайн, структуру и инструментарий, такой как система Portage и архитектура Gentoo Linux, в операционную систему FreeBSD. Gentoo/FreeBSD является частью большего Gentoo/*BSD проекта.

Проект находится ещё в стадии разработки, но в настоящее время представлены уже работающая версия на зеркалах сайта Gentoo и инструкции по полной установке Gentoo/FreeBSD системы.

См. также
Gentoo Linux

Gentoo
ОС семейства FreeBSD